Баронин — русская фамилия.

Известные носители 
 Баронин, Анатолий Викторович (1932—2019) — советский и украинский разведчик.
 Баронин, Антон Игоревич (род. 1968) — российский джазовый пианист.
 Баронин, Всеволод Вячеславович (род. 1963) — российский журналист и музыкальный обозреватель, колумнист.

См. также 
 Боронин